Alfonso López Michelsen (1913-2007) – politico colombiano
 Anders Michelsen (1970) – ex calciatore norvegese, di ruolo attaccante
 Andreas Michelsen (1869-1932) – ammiraglio tedesco
 Christian Magnus Michelsen (1976) – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore norvegese, di ruolo attaccante
 Christian Michelsen (1857-1925) – politico e armatore navale norvegese
 Jakob Michelsen (1980) – allenatore di calcio danese
 Katrine Michelsen] (1966-gennaio 2009) – attrice e modella danese
 Thomas Michelsen (1970) – ex calciatore norvegese, di ruolo centrocampista

Pagine correlate
Mikkelsen